Franciska je lahko:

 Franciska, žensko osebno ime
 Franciska, metalno orožje frankovskih vojščakov